Чад может означать:
 Чад — республика в Центральной Африке.
 Чад — озеро в Центральной Африке.
 Чад — удушливый дым.
 Чад — жаргонный сетевой термин.

Реки в Пермском крае России 
 Чад — река, приток Большого Кысмыла.
 Чад — река, приток Сарса.

Населённые пункты 
 Чад — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Чад — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Чад — ж/д станция в Пермском крае на линии Казань — Екатеринбург.

Персоналии 
 Чад Хёрли — американский сооснователь и бывший главный исполнительный директор популярного сайта обмена видео YouTube
 Чад (Ясутора Садо) — один из персонажей аниме и манги «Блич».
 Чад — мужское имя, используемое в Северной Америке и Европе.